Dieser Artikel beschreibt die dritte Saison der Erste Bank Juniors League (kurz: EBJL), die U18 Nachwuchsliga im österreichischen Eishockey. Gegebenenfalls wird neben dem EBJL-Meister auch noch der österreichische U18-Meister ausgespielt.

Teilnehmende Mannschaften 
In der dritten Saison der EBJL gab es einige Veränderungen am Teilnehmerfeld, die Gesamtzahl konnte wieder auf 18 Mannschaften erhöht werden. Aus Slowenien sind folgende Vereine nicht mehr im Bewerb vertreten: HK MK Bled sowie HK Celje. Nach einem Jahr Pause wieder dabei ist dafür der HDK Maribor sowie aus Österreich die Spielergemeinschaft des Landesleistungszentrum Steiermark Süd und des EBEL-Clubs Graz 99ers. Auch aus Ungarn gibt es Zuwachs: Mit dem Kanadai Magyar Hokiklub Budapest nehmen aus dieser Stadt nun drei Vereine teil. Wie in der EBYSL ist nun auch in der EBJL eine Spielergemeinschaft aus Ostungarn – die Debrecen-Miskolce Select – vertreten. Diese Auswahl ersetzt den Verein Miskolci Jegesmedvek JSE. Auch ein Verein der komplett neu im Betrieb der verschiedenen Erst Bank Ligen ist, konnte gewonnen werden: HC LVI Břeclav.

Gruppe A 

  HD mladi Jesenice
  EC VSV
  EC KAC
  SpG HK Triglav Olimpija
  HK Slavija Ljubljana
  KMH Budapest

Gruppe B 

  MAC Budapest
  EC Red Bull Salzburg
  HC Orli Znojmo
  Debrecen-Miskolce Select
  Okanagan Hockey Club Europe
  EHC Linz

Gruppe C 

  Fehérvár AV19
  Vasas SC
  UPC Vienna Capitals
  HDK Maribor
  LLZ Stmk. Süd – Graz 99ers
  HC LVI Břeclav

Modus

Gruppenphase 

Das Teilnehmerfeld wurde erstmals in drei Gruppen (A, B und C) geteilt
Gruppenphase: 1,5 fache Hin- und Rückrunde innerhalb der Gruppe + 1 Spiel gegen jede Mannschaft aus den anderen zwei Gruppen.
Anzahl Spiele: In der Gruppenphase für jede Mannschaft jeweils 27 Spiele

Play-Offs 

Für die Play-Offs sind die drei Gruppensieger sowie die 4-8. platzierten Mannschaften aus der Gesamttabelle qualifiziert. Die Play-Offs werden in einer Best-of-Three Serie ausgespielt. Heimrecht hat das in der Gesamttabelle besser platzierte Team. Pickrecht für das Viertelfinale haben die drei Gruppenersten.

Österreichischer U18 Meister 

Österreichischer U18-Meister kann kein internationaler (= nicht österr.) Verein oder ein Verein mit offiziellem Akademiestatus des ÖEHV werden. Sollte daher kein österr. Verein das EBJL-Finale gewinnen, wird separat zwischen den 2 punktebesten österr. Vereinen des Grunddurchgangs der Meistertitel in einer Best-of-Three Serie ausgespielt. Spielberechtigt um den österreichischen U18-Titel sind daher: EV VSV, EC KAC, EHC Linz, Vienna Capitals, LLZ Stmk. Süd – EC Graz 99ers

Ergebnisse

Gesamttabelle nach der Gruppenphase 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege in regulärer Spielzeit, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime), OTN = Niederlagen nach Verlängerung, N = Niederlagen in regulärer SpielzeitErläuterungen: Playoff-Teilnahme über grünem Strich

Playoff-Baum

Meister 
In einer best-of-three Serie wurde zwischen dem KAC und den Vienna Capitals der österreichische Meistertitel ausgespielt. Die Vienna Capitals konnten sich dabei in 2 Spielen durchsetzen.

Einzelnachweise 

EBJL
Eishockeysaison 2015/16